Francken è un cognome fiammingo/olandese. Può riferirsi a:

 Famiglia Francken – famiglia di artisti fiamminghi:
 Ambrosius Francken I – pittore del XVI-XVII secolo, figlio di Nicolaas
 Ambrosius Francken II – pittore del XVI-XVII secolo, figlio di Frans I
 Constantijn Francken – pittore del XVII-XVIII secolo, figlio di Hieronymus III   
 Elisabeth/Isabella Francken – pittrice del XVII secolo, figlia di Frans I  
 Frans Francken I – pittore del XVI-XVII secolo, figlio di Nicolaas 
 Frans Francken II – pittore del XVII secolo, figlio di Frans I
 Frans Francken III – pittore del XVII secolo, figlio di Frans II
 Hans o Jan Francken – pittore del XVI-XVII secolo, figlio di Cornelis
 Hieronymus Francken I – pittore del XVI-XVII secolo, figlio di Nicolaas 
 Hieronymus Francken II – pittore del XVII secolo, figlio di Frans I
 Hieronymus Francken III – pittore del XVII secolo, figlio di Frans II   
 Laurent Francken – pittore fiammingo del XVII secolo
 Magdalena Francken – figlia di Frans I
 Nicolaas Francken – pittore del XVI secolo
 Sebastian Francken – pittore del XVI-XVII secolo, figlio maggiore di Frans I 
 Thomas Francken – pittore del XVI-XVII secolo, figlio di Frans I 
 Mannes Francken – calciatore olandese
 Theo Francken – politico belga